PMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Perito Moreno (Argentina)